Keissl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl von Keissler

Robotskapade auktorsförkortningar